The Answer Machine? è l'ottavo album in studio del gruppo folk metal britannico Skyclad, pubblicato nel 1997.

Tracce

Collegamenti esterni